Секре́тные минера́лы — группа минералов, о которых запрещается публиковать те или иные сведения в открытой печати некоторых стран.

Например, в 1976 году в СССР секретными считались 43 минеральных вида ввиду присутствия в них бериллия, лития, тория и урана как основных составляющих. Запрещалось публиковать сведения о наличии таких минералов в месторождениях, если содержание минералов в рудах превосходило 0,05 % по бериллию, 0,1 % по литию, 0,01 % по торию и 0,001 % по урану. В 1987 году из Перечня сведений, запрещённых к опубликованию, список конкретных минералов был удалён.

Список минералов 
Список секретных минералов СССР, 1976 года:

 Аутенит (аутунит, отэнит)
 Берилл
 Бертрандит
 β-Уранотил
 Браннерит
 Гебронит
 Гельвин, геитгельвин
 Гидронастуран
 Давидит (ураносодержащий ильменит)
 Даналит
 Ильменит ураносодержащий (давидит)
 Карнотит
 Коффинит
 Ламбертит (уранотил)
 Метаторбернит
 Метатюямунит
 Метацейнерит
 Монацит
 Настуран (урановая смолка, смоляная урановая руда, урановая смоляная обманка)
 Ненадкевит
 Отэнит (аутенит, аутунит)
 Смоляная урановая руда (настуран)
 Сподумен (трифан)
 Торбернит (хальколит, уранофиллит)
 Торианит
 Торит
 Трифан (сподумен)
 Тюямунит
 Уранинит
 Урановая смолка (смоляная, тяжелая, чёрная), урановая смоляная руда, урановая смоляная обманка, настуран
 Урановая чернь (остаточная, регенерированная) — продукт разрушения уранинита и настурана
 Урановые слюдки (группа минералов — фосфаты, арсенаты, ванадаты урана)
 Уранотил (ламбертит, уранофан), руранотил
 Ураноторианит
 Ураноторит
 Уранофан (уранотил)
 Уранофиллит (торбернит)
 Фенакит
 Ферриторит (ферроторит)
 Ферриураноторит
 Хальколит (торбернит)
 Хризоберилл
 Цейнерит

Литература 
 Перечень сведений, запрещённых к публикованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению. М.: Главлит СССР, 1976. 176 c.
 Перечень сведений, запрещённых к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидению. — М.: Главлит СССР, 1987.

См. также 
 Военная геология
 Урановые минералы

Примечания

Ссылки 

 Словарь геологических терминов.
 Список минералов русской Википедии.

Минералы урана
Списки:Геология
Секретная информация
Цензура в СССР